Il torneo di doppio misto indoor alla V Olimpiade fu uno degli eventi di tennis che si disputarono alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912.

Podio

Risultati

Fick e Setterwall sconfissero Cederschiöld e Kempe a tavolino nella finale 3º-4º posto.

Bibliografia
 
 

Tennis ai Giochi della V Olimpiade